

Matematica 
 Funzione dispari 
 Numero dispari

Musica 
 L'aria del sabato sera/Dispari – singolo di Loretta Goggi del 1979
 Dispari – album di Pino Marino del 2000
 Dispari – album di Remo Anzovino del 2006

Televisione 
Pali e Dispari, duo comico italiano lanciato da Zelig